El nombre de Luis de Córdoba o Córdova puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Luis de Córdoba y Ronquillo (c. 1590-1640). Eclesiástico y fraile trinitario español que llegó a ser obispo de Cartagena de Indias y de Trujillo.
 Luis de Córdova y Córdova (1706-1796). Marino español. Fue capitán general de la Real Armada Española y caballero de la Orden de Calatrava.